Leer van de indeling van de mensen, de dieren, de planten enz. in soorten met gemeenschappelijke eigenschappen, zie typologie
Een bepaalde psychologische methode (de Typologische Methode), zie typologie (psychologie)
De theologische leer waarbij de betekenis van bepaalde historische personen of gebeurtenissen als typen gezien worden voor die uit latere tijd, zie typologie (theologie)
De typologie van Porter, een economische theorie, zie typologie van Porter